Bragdon est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1866-1946), architecte et auteur américain
 (né en 1959), homme politique américain de l'Oregon et de New York
 (1893-1964), major général américain
 (né en 1944), artiste américain aux Pays-Bas
Richard Bragdon (né en 1975/76), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick
, homme politique américain du New Hampshire
 (né en 1975), législateur américain du Maine

Toponyme

, formation géologique de la Californie
Bragdon Hall, campus du Reed College de Portland, Oregon

Voir aussi
Bragdon Wood, lieu imaginaire de la nouvelle Cette hideuse puissance de C. S. Lewis

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme